Принц Фернанду (Алмеирим, 17. новембар 1433 — Сетубал, 18. септембар 1470) био је португалски принц из династије Авиз. Носио је титуле првог војводе Беже, другог војводе Визеуа, другог господара Ковиља, Серте и Мора. У периоду од 1466. до 1470. године био је констабл португалијског краљевства. Принц Фернанду је био и десети Велики мајстор витешког реда Христа.

Биографија 
Рођен је у Алмеириму 17. новембра 1433. године као треће дете краља Дуартеа I и краљице Елеоноре Арагонске. Принц Фернанду је два пута носио титулу Принца престолонаследника. Први пут у периоду од 1438. до 1451. године, када је његов брат Афонсо постао краљ Португалије. И други пут у периоду од 1451. до 1452. године.

Незадовољан својим положајем на двору и у потрази за авантуром, без краљевог одобрења, Фернанду напушта двор и краљевство 1452. године. Према неким изворима кренуо је на север Африке док други сматрају да је кренуо да се придружи свом ујаку, краљу Алфонсу од Арагона, у походима на југ Италије. Имајући у виду да краљ Афлонсо од Арагона није имао деце Фернанду је себе видео као будућег краља Арагона. Међутим по наређену краља Афонса V принц Фернанду је враћен на двор.

Године 1453. и краљ Алфонсо V ствара војводство Беже и проглашава Фернандуа за првог војводу од Беже. Након смрти Енрикеа Навигатора 1460. године Фернанду постаје и војвода Визеуа и Велики мајстор витешког реда Христа.

Војвода Афонсо учествује у ратним походима краља Афонса V против Марока. Године 1468. командује флотом која осваја и разара тврђаву и луку Аланафе, у близини данашње Казабланке. Аланафе је била утврђење берберских пирата. У сталној потрази за авантуром Фернанду је био и вођа неколико поморских експедиција..

Умро је у Сетубалу 18. септембра 1470. године сахрањен је у манастиру у Бежи.

Брак и потомство 
Принц Фернанду се оженио 1447. године са Беатрис, ћерком принца Жоаоа. Имали су деветоро деце:
 Жоао (1448—1472);
 Диого (1450—1484);
 Елеонора (1458—1525);
 Изабела (1459—1521);
 Дуарте (1462—умро у детињству);
 Динис (1464—умро у детињству);
 Симон ( 1467—умро у детињству);
 Мануел I, краљ Португалије од 1495. до 1521. године;
 Катарина.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Sousa, António Caetano de (1736). História Genealógica da Casa Real Portugueza (en portugués) II. Lisboa: Occidental, Officina de Joseph Antonio da Sylva, Impressor da Academia Real. OCLC 66538592.
 Rodrigues Oliveira, Ana. Rainhas medievais de Portugal. Dezassete mulheres, duas dinastias, quatro séculos de História (en portugués). .
 Edgar Prestage, Il Portogallo nel medioevo, in Cambridge University Press - Storia del mondo medievale, vol. VII, pp. 576–610, Garzanti, 1999
 ”Nobreza de Portugal e do Brasil” – Vol. I, pages 311 and 312. Published by Zairol Lda., Lisbon 1989.

Спољашње везе 

 Genealogy of Infante Fernando, 1st Duke of Beja and 2nd Duke of Viseu, in Portuguese

Рођени 1433.
Умрли 1470.
Династија Авиз